Skibsnavnet Falster har været anvendt på fem skibe i den danske Marine, samt på et antal civile skibe. Navnet henviser til øen Falster.

Krigsskibe 
 Fregatten Falster: Søsat 1742. Var oprindeligt kongelig jagt (Kronjagten Falster), men Christian 6. overlod skibet til Marinen i 1743. Sprang i luften efter brand i 1753.
 Fregatten Falster: Søsat i 1760 og i tjeneste fra 1761. Udgået 1786. 
 Orlogsbriggen Falster: Søsat 1810, og udgået 1827. 
 Kanonbåden Falster: Søsat i 1873 og i tjeneste fra 1875 til 1919. Se også civil tjeneste.
 Minelæggeren Falster: Søsat i 1962 som det første skib i Falster-klassen. I tjeneste fra 1963 til 2000.

Civile skibe 
 Dampskibet Falster: Bygget i Nykøbing Falster 1863 som fragt- og passagerskib. Solgt 1866 og omdøbt til Samsø. I 1880 omdøbt til Prøven. Forlist i 1898.
 Dampskibet Falster: Bygget af Burmeister & Wain 1866 som fragt- og passagerskib på 154 BRT. Solgt 1920 og slettet af Skibsregistret.
 Sandpumperen Falster: Ombygning af kanonbåden Falster, anvendt som sandpumper til 1930. Derefter solgt og omdøbt til Holger. Forlist 1945.
 Motorskibet Falster: Bygget i Skotland 1912 som Innestree. Købt 1927 og omdøbt til Falster. Brugt til olietransport og ombygget til tankskib efter 1930. Solgt flere gange og i 1948 omdøbt til Dangulf Lube.
 Motorskibet Falster: Dampskibet Brockenhuus Schack, bygget i Holland 1906, blev i 1936 ombygget til fragtmotorskib og bar navnet Falster, til det blev solgt i 1941.
 Færgen Falster: Færgen Gedser, bygget i Lübeck i 1963 med IMO-nummer 5404407. Blev i 1968 omdøbt til Falster og anvendt af Moltzau Line A/S. Senere samme år solgt videre som færgen Mille på ruten Juelsminde-Kalundborg.
 Færgen Falster: Bygget i Trondheim med IMO-nummer 7382940, søsat 1974 og leveret 1975. Sejlede nogle få måneder på ruten Gedser-Travemünde, og var derefter chartret ud. Solgt og omdøbt i 1980. Ophugget 2004.
 Færgen Falster Link: Bygget i i Nederlandene i 1969 med IMO-nummer 6910453, og leveret til Townsend Car Ferries Ltd. med navnet Free Enterprise IV. I 1988 solgt til rederi på Bahama-øerne og chartret ud til ruterne Gedser-Travemünde (1988-1990) og Gedser-Rostock (1990-1997) under navnet Falster Link. I 1998 solgt til rederi i Egypten og omdøbt til Tag Al Salam. Ophugget 2006.
 Tankskibet Falster Spirit: Bygget i Sydkorea i 1995 som tankskib på 52.875 BRT med IMO-nummer 9083287. Tilhørte TeeKay Shipping og havde navnet Falster Spirit i perioden 1999-2010.  Hedder nu Sharifa 4.

Noter

Falster i billeder 

Indeks over skibsnavne